Владимир Антонович Скалубо (20.08.1930-16.12.1976)  — звеньевой колхоза «Белоруссия» Быховского района Могилёвской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился 20 августа 1930 года в деревне Лудчицы Лудчицкого сельсовета Быховского района Белорусской ССР. Член КПСС с 1968 г.

Окончил 4 класса Лудчицкой неполной средней школы. После освобождения села от немецкой оккупации участвовал в восстановлении колхоза. В 1944—1945 гг. учился в школе механизации сельского хозяйства в Могилёве и затем работал в Лудчицкой МТС на тракторе ХТЗ.
В 1951—1954 годах служил в Советской Армии, после увольнения в запас вернулся на прежнюю работу.

После упразднения МТС в 1958 году — тракторист лудчицкого колхоза «Белоруссия». Выступил инициатором внедрения комплексной механизации на возделывании новой пропашной культуры — сахарной кукурузы.

С весны 1964 г. звеньевой комплексного звена (в составе 4 человек) по выращиванию кукурузы на силос и картофеля. В первый же год получил урожайность 210 центнеров клубней с гектара на площади 50 га. Себестоимость центнера составила всего 1 рубль 87 копеек — в несколько раз меньше закупочной цены.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок картофеля, присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В последующем его звено вышло на рубеж в 300 центнеров с гектара при себестоимости центнера 1 рубль 40 копеек.

В 1975 г. по состоянию здоровья перешёл на должность заведующего колхозными мастерскими по ремонту сельскохозяйственной техники.

Скоропостижно умер 16 декабря 1976 года. Похоронен в родной деревне.

Источники 
 Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. Т. 9. Мiнск, 1973
 Белорусская ССР: Краткая энциклопедия. Т. 5. Минск, 1982.
 Дела их золотом горят / сост. В. П. Бербего, И. И. Гаврилов. — Мн.: Беларусь, 1976.
 Памяць: гіст.-дакум. хроніка Быхаўскага раёна. — Мн.: БелСЭ, 1990.
 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=29308
 http://bykhov.gov.by/region/znamenitye-zemlyaki/item/1405-skalybo